Sony Ericsson Open 2010 (kobiety)
 Sony Ericsson Open 2010 (mężczyźni)